Le prix Joliot-Curie a été créé par la Société française de physique en  pour récompenser chaque année un travail dans le domaine de la physique nucléaire ou corpusculaire.

Liste des lauréats

Notes et références

Liens externes 
 Société française de physique - Prix de spécialité sur le site de la Société française de physique 

Distinction en physique
Distinction fondée en 1956